I чемпионат мира по волейболу среди мужских старших молодёжных команд (игроки до 23 лет — не старше 1991 года рождения) проходил с 6 по 13 октября 2013 года в бразильском городе Уберландия.

Новый турнир был включён в календарь Международной федерации волейбола 3 декабря 2012 года. Его планировалось провести со 2 по 11 августа 2013 года, но позднее сроки проведения были сдвинуты на октябрь.

В соревновании приняли участие 12 сборных: по 2 команды от каждой из 5 континентальных зон, команда страны-организатора (Бразилия) и сборная России, допущенная к участию по мировому рейтингу для национальных сборных.

Чемпионат проводился по экспериментальной 21-очковой системе, призванной сократить продолжительность матчей и ранее опробованной в турнирах Евролиги-2013. Партии (кроме пятой) продолжались до 21 очка с одним техническим тайм-аутом при достижении одной из команд 12 очков. Кроме того, время между розыгрышами ограничено 15 секундами, из них непосредственно на подготовку подачи отведено 5 секунд вместо привычных восьми. В итоге самым продолжительным матчем чемпионата стала встреча сборных Бразилии и Аргентины (ровно 2 часа), а самым коротким — матч между Бразилией и Доминиканской Республикой (52 минуты). 
 
Бразильцы выиграли чемпионский титул, победив в финале сербов — 3:2. Самым ценным игроком чемпионата признан Рикардо Лукарелли, имеющий опыт выступлений за взрослую сборную. Командой Сербии руководил наставник национальной сборной Игор Колакович, а в её составе играли чемпионы Европы 2011 года Александар Атанасиевич и Урош Ковачевич, а также бронзовые призёры последнего континентального первенства Никола Йовович и Сречко Лисинац. Третье место заняла сборная России, основу которой составляли игроки 1991—1992 годов рождения, выигравшие в составе молодёжной сборной чемпионат Европы-2010 и чемпионат мира-2011.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Матчи за 5—8-е места

Матчи за 1—4-е места

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признан доигровщик сборной Бразилии Рикардо Лукарелли.

Итоговое положение

См. также 
 Чемпионат мира по волейболу среди женских старших молодёжных команд 2013

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте Международной федерации волейбола

Чемпионаты мира по волейболу среди старших молодёжных команд
2013 год в волейболе
Чемпионаты мира в Бразилии
Октябрь 2013 года
Международные соревнования по волейболу в Бразилии
Спорт в Уберландии